Список пресмыкающихся, занесённых в Красную книгу Азербайджана

См. также 
 Список пресмыкающихся Азербайджана

Пресм
Азербайджан